La déshydratation est la perte partielle ou totale de l'eau d'un corps. Ce terme englobe des notions différentes suivant les contextes :
 la réaction de déshydratation en chimie, consistant à retirer l'eau combinée dans un hydrate ;
 la déshydratation en médecine ;
 la déshydratation intracellulaire ;
 la déshydratation extracellulaire.

Articles connexes 
 le séchage, une déshydratation par évaporation ;
 la dessiccation, une déshydratation totale.